

Ключовська сільська рада — сільське поселення, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Ключовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область

ru:Ключевский сельсовет